GBG eller gbg har flera betydelser: 

 GBG - förkortning för Göteborg
 GBG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guernsey
 GBG – en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet, se Gävleborgsgruppen
 GBG vs STHLM –  ett musikalbum som släpptes i april 2009 av Maia Hirasawa